Santa Teresa ima više značenja:
 Santa Teresa, Catanzaro
 Santa Teresa, Ferrara
 Santa Teresa, Firenze
 Santa Teresa, Pescara
 Santa Teresa, Verona